Angelique Kerber era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Kristina Mladenovic.

In finale Laura Siegemund ha sconfitto Mladenovic con il punteggio di 6-1, 2-6, 7-65.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (secondo turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (ritirata)
  Simona Halep (semifinale)

 Garbiñe Muguruza (secondo turno)
 Johanna Konta (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (primo turno)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)

Qualificate 

  Anett Kontaveit (quarti di finale)
  Tamara Korpatsch (primo turno)

 Naomi Ōsaka (primo turno)
 Jeļena Ostapenko (primo turno)

Lucky loser 
  Jennifer Brady (primo turno)

Wildcard 

  Johanna Konta (secondo turno)
  Marija Šarapova (semifinale)

 Laura Siegemund (campionessa)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2017